Бахме́тьев (вариант Бахме́тев) — русская фамилия возможно тюркского происхождения от имени «Бахмет». Существует несколько вариантов этимологии этого слова: адаптация тюркскими народами, например татарами, арабского имени Махмет — «Прославленный» или русская адаптация сложного тюркского личного имени «Богатый». Возможным источником происхождения фамилии может быть встречающееся в русском языке согласно словарю Даля слово «бахмат», обозначающее «низкорослую степную лошадь».

Известные носители 
 Бахметьев, Андрей Александрович (род. 1960) — российский изобретатель, телеведущий.
 Бахметьев, Борис Александрович (1880—1951) — русский и американский учёный в области гидродинамики, политический и общественный деятель. Посол в США (1917—1922).
 Бахметьев, Виталий Викторович (род. 1961) — российский политический деятель, менеджер, действующий глава города Магнитогорска (с 2015 года)
 Бахметьев, Владимир Матвеевич (1885—1963) — русский советский прозаик, публицист, литературный критик.
 
 Бахметьев, Иван Андреянович (1915—2004) — Герой Советского Союза.
 
 Бахметьев, Николай Иванович (1807—1891) — русский композитор и скрипач. 
 Бахметьев, Порфирий Иванович (1860—1913) — биолог-экспериментатор, физик, профессор Софийского университета, читал лекции в Университете им. А. Л. Шанявского.
 Архиепископ Феодосий (Бахметьев) (1901—1986) — деятель Катакомбной церкви.

См. также 
 Бахметевы (дворянский род)
 Бахметевы (купцы) 
Бахметьевы (казаки)

Ссылки 
 Происхождение фамилии
 Список общерусских фамилий